Johann Christian Ernesti ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Ernesti (Theologe) (1695–1769), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Christian Gottlieb Ernesti (1756–1802), deutscher Philologe, Rhetoriker und Hochschullehrer